A AFC-futsalbajnokság (angolul: AFC Futsal Championship) egy az AFC által kiírt nemzetközi futsaltorna, amit 1999 óta rendeznek meg.

1999 és 2008 között évente megrendeésre került, 2008 óta két évente tartják.

A címvédő és egyben legeredményesebb válogatott Irán 11 győzelemmel.

Eredmények

Éremtáblázat

Statisztika

Kapcsolódó szócikkek 
Futsal-világbajnokság

További információk 
 Az AFC hivatalos honlapja
 Az AFC-futsalbajnokság eredményei az RSSSF honlapján.

AFC
Futsal